Петар:

 Петар Гойникович — сын Гойника и племянник Мутимира, правивший Сербией в качестве великого жупана с 892 до 917.
 Петар Крешимир IV — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 1059—1074 годах.
 Петар Свачич — последний король независимого хорватского королевства, правивший в 1093—1097 годах.